Spazier ist der Familienname folgender Personen:

 Johanne Karoline Wilhelmine Spazier (1776–1825), deutsche Schriftstellerin
 Karl Spazier (1761–1805), deutscher Sänger, Hofmeister, Professor, Hofrat, Autor, Liedkomponist und Publizist
 Richard Otto Spazier (1803–1854), deutscher Schriftsteller und Übersetzer, Neffe Jean Pauls
 Dieter Spazier (* 1934), Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Psychotherapeut, Autor
 Volker Spazier (* 1953), deutscher Fußballspieler